Livingstone pode referir-se a:

Pessoas
David Livingstone - Missionário e explorador escocês.
Ken Livingstone - Político britânico.
Ian Livingstone - Escritor.

Localidades
Livingstone (Zâmbia) - uma cidade 
Livingstone (Reino Unido) - uma cidade

Outros
Prémio Livingstone - Prémio atribuído pela Sociedade de Geografia de Nova Iorque.
Turaco-de-livingstone - Uma espécie de ave da família Musophagidae.
Livingsthon Jesse - Rapper e Analista de sistemas.r

Ver também
Livingston

Desambiguação
Desambiguações de topônimos